Chileens basketbalteam (mannen)
 Chileens basketbalteam (vrouwen)